Vojd (, prononciation : , littéralement « guide » ou « meneur ») est un mot russe emprunté au slavon d'église, dérivé du verbe vesti (, signifiant « mener », « guider »). De nos jours, en Russie, vojd est utilisé exclusivement pour désigner les dirigeants communistes ou les dirigeants de tribus. Il peut être considéré comme l'équivalent du mot allemand Führer.

En Russie 
En russe, il a souvent été utilisé en référence à des dirigeants soviétiques tels que Joseph Staline ou Lénine, en tant que Vojd du prolétariat (), Vojd du Parti communiste russe (), Vojd de la Révolution mondiale () ou encore Vojd des Peuples ().

Vojd a également des connotations de « maître » dans la langue russe, signification dérivant du Moyen Âge pendant le servage.

En Serbie 
En Serbie, le titre de Vožd (serbe cyrillique : Вожд) fut conféré à Karađorđe Petrović par les voïvodes qui l'avaient élu pour être leur chef lors du premier conseil d'État gouvernant, durant le premier soulèvement serbe.

Notes et références

Articles connexes 
 Culte de la personnalité de Staline
 Père des peuples
 Stalinisme

Titre honorifique
Dirigeant d'un État communiste
Vladimir Ilitch Lénine
Joseph Staline